State University of New York Press (сокр. SUNY Press) — американское университетское книжное издательство, входящее в состав Университета штата Нью-Йорк. Расположено в городе Олбани, штат Нью-Йорк. Основано в 1966 году. Занимается публикацией научных работ в самых различных областях знаний. Публикует около  в год и является одним из крупнейших университетских книжных издательств в США.

См. также 
 Роберт Каммингс Невилл

Примечания

Ссылки 
 Официальный блог
 Сайт Университета штата Нью-Йорк

Издательства, основанные в 1966 году
Появились в 1966 году в США
Университетские издательства США
Издательства Нью-Джерси
Культурные организации Олбани (Нью-Йорк)
Университет штата Нью-Йорк